Biogramy:
 Blondel de Nesle
 François Blondel
 Jacques-François Blondel
 Jonathan Blondel
 Maurice Blondel
Fizyka:
 Blondel – jednostka luminacji źródła światła (apostilb)